Emiliano Tellechea é um futeblista uruguaio que defende as cores do Independiente Del Valle.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Futebolistas do Instituto Atlético Central Córdoba
Futebolistas do Independiente del Valle
Futebolistas do Club Olimpo